Abdoulaye Diop peut désigner :
 Abdoulaye Makhtar Diop (1946-), homme politique sénégalais ;
 Abdoulaye Diop (1952-), un homme politique sénégalais ;
 Abdoulaye Diop (1965-), un homme politique malien ;
 Ablaye Diop, parfois appelé Abdoulaye Diop (1983-), un karatéka sénégalais.